Карнава́л (из  от  от  «повозка-корабль»; в народной этимологии от позднелат.  «мясо» +  «прощай») — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом. Аналогичен восточнославянской Масленице или Мясопусту у славян-католиков. Распространён в основном в католических странах. Сопровождается массовыми народными гуляньями с уличными шествиями и театрализованными представлениями.

Некоторые исследователи возводят карнавал к римским сатурналиям. Подъём карнавальной культуры в Западной Европе связан с развитием городов в высоком Средневековье. В XII веке регистрируются первые упоминания о городском «народно-религиозном» Празднике дураков и (входящем в него) Празднике Осла, которые рассматриваются историками как предшественники позднейших карнавалов.

Первые карнавалы появились в Италии — Венецианский карнавал, где раньше всего появились большие независимые города. Затем появились карнавалы во Франции, позже всего — в Германии: Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне.

Этимология 
Происхождение слова «карнавал» однозначно не выяснено, предполагается связь либо с итальянским словом «carne» (мясо), либо с «carrus» (повозка).

Сторонники происхождения от «carni» указывают на варианты этого слова в , утверждая, что источником являются слова carne levare «удалять мясо», запрещённое в Пост.

Существует версия происхождения от римского названия фестиваля  — «carrus navalis».

Народная этимология — происхождение слова от carne vale «прощание с мясом» (ср. мясопуст).

Празднование 

Народно-праздничные формы обычно составляли вторую, неофициальную половину праздника, тогда как первая была связана с выполнением определённых церковных ритуалов. Лишь в XVIII и XIX вв. они разделились, и карнавал стал существовать как один из видов массовых развлечений.

Главнейшая часть любого карнавала — шествие по главным улицам города. Ведущий его мотив — изобилие, которым надо насытиться перед Великим постом. Оно может быть выражено в огромных кучах сельскохозяйственных продуктов, цветов, кушаний, которыми кормят всех желающих. Всё происходящее во время шествия носит подчёркнуто игровой характер. Основная фигура на карнавале — шут. Он задаёт тон и шествию, и представлению, которое затем развёртывается на центральной площади города.

В каждом городе карнавал развивался по определённому сценарию, сложившемуся за многие годы. Во главе карнавала обычно стояли городские купеческие корпорации. Например, устроителем масляничного карнавала в Нюрнберге традиционно являлась корпорация мясников, а во Франции — виноделов.

Самый знаменитый карнавал в мире проводится в Рио-де-Жанейро. На этот широкомасштабный праздник, тщательно готовящийся в течение года и включающий оценку по конкурсной системе выступлений специальных крупных команд, в Бразилию съезжаются туристы со всего мира.

В прирейнских городах Германии, таких как Кёльн и Дюссельдорф, карнавал связан со множеством ритуалов. Карнавал там является завершением «пятого времени года», которое начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут (11.11. 11:11). Затем создаётся карнавальный комитет, который выбирает принца, крестьянина и девушку (Prinz, Bauer und Jungfrau). Все трое всегда играются мужчинами. Вершина карнавала — карнавальное шествие в первый понедельник поста — Rosenmontag. Сходная традиция существовала в 1920—1938 гг. в Великобритании, где была приурочена ко Дню Перемирия.

Известны придворные петровские и екатерининские российские карнавалы. В современной России, на манер западно-европейских, карнавалы устраиваются в некоторых городах во время шествий, как одна из частей празднования Дня города, отдельные гражданские массовые карнавалы проводятся в Санкт-Петербурге—Пушкине (Международный Царскосельский карнавал), Иркутске (Иркутский карнавал «Шагаем вместе»), Самаре (Самарский карнавал), Геленджике (карнавал «Геленджику улыбается Солнце»), Новосибирске (Монстрация).

Города Европы (в том числе некоторые российские), проводящие традиционные карнавалы, объединяет Ассоциация европейских карнавальных городов (FECC).

Подробное описание карнавала имеется в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Исследователи указывают на родство западно-европейского карнавала и русской масленицы. Иностранец,
побывавший в Москве при Иване Грозном писал: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства; а в Москве самые стражи упиваются вином и вместе с народом своевольствуют».

См. также 

 Мясопуст
 Жирный четверг
 Жирный вторник
 Венецианский карнавал
 Карнавалы в Германии
 Кёльнский карнавал
 Пепельная среда в славянской традиции
 Фастнахт
 Народное христианство
 Монстрация
 Косплей

Примечания

Литература 
 Бахтин М. М. 
  
 Колязин В. Ф.  // Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. — М.: Наука, 2002, с. 88-118
 Томан Инга. Пятое время года // Томан Инга. Праздничные встречи. Христианские праздники в немецких традициях, литературе и искусстве. - М.: МСНК-Пресс, 2006. - С.55-79 https://bibliothek.rusdeutsch.ru/catalog/4775

Ссылки 
 
 
 
  — сцены народного гулянья. Репортаж Deutsche Welle 
 
 

 
Культура Средневековья
Смех
Маскарад
Праздники